Burduja:
 Constantin Burduja
 Gheorghe Burduja (Ștefan) (* 1668, Stettin)
 Ioan Burduja
 Sergiu Burduja
 Râu
 Râul Burduja, un curs de apă, afluent al râului Urechioiu

Burdujan 
 Lucian Burdujan (* 1984), un jucător român de fotbal

Vezi și 
 Burdujeni
 Burdulești
 Bordul

Nume de familie românești
Toponime românești